Nealgedonia extricalis är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1854. Nealgedonia extricalis ingår i släktet Nealgedonia och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
extricalis